Сёллёши () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Сёллёши, Андраш (1921—2007) — венгерский композитор, музыковед и педагог.
 Сёллёши, Бенедикт (1609—1656) — словацкий поэт и составитель книг.
 Сёллёши, Имре (1941—2022) — венгерский гребец-байдарочник.